Lawton pode se referir a:

Topônimos

Estados Unidos
 Lawton (Dacota do Norte)
 Lawton (Iowa)
 Lawton (Michigan)
 Lawton (Oklahoma)

Pessoas
 Lawton (sobrenome)
 Lawton Mackall - escritor, jornalista, crítico de gastronomia e editor dos Estados Unidos

Ver também
 Laughton

Desambiguação